Europsko prvenstvo u košarci za žene 1954. godine održalo se u Srbiji u Jugoslaviji 1954. godine.

1954